Maha steht für:
 Maha Sarakham, Stadt in Thailand
 Maha Sarakham (Provinz), thailändische Provinz
 Maha Chakkraphat (1506–1569), König von Ayutthaya
 Maha Chakri Sirindhorn (* 1955), thailändische Kronprinzessin
 Maha Vajiralongkorn (* 1952), König von Thailand
 Spitzname von Martin Haase (* 1962), deutscher Linguist

Maha bedeutet in verschiedenen Sprachen der Indus-Kultur "groß". Dieser Namensbestandteil findet sich etwa in Mahatma Gandhi oder im Titel eines Maharadschas. 

MAHA steht für:
 MAHA, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Bahnhof Augsburg Haunstetterstraße (DS100-Code)

Abkürzung